Der Kanton Creully war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Calvados und in der damaligen Region Basse-Normandie. Er umfasste 25 Gemeinden im Arrondissement Caen; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Creully. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt seit 2004 Jean-Pierre Lavisse (PS). 

Der Kanton Creully war 131,94 km2) groß und hatte 20.669 Einwohner (Stand 2012).

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Creully
Aufgelöst 2015